Vencelj je lahko:
 Vencelj, moško osebno ime 
 Vencelj, priimek več znanih ljudi